Thomas Barclay (estudiós) (fl. 1620), professor a Tolosa i Poitiers
 Thomas Barclay (diplomàtic) (1728–1793), mercader, cònsol i diplomàtic estatunidenc
 Thomas Henry Barclay (1753–1830), advocat de Nova York, lleial americà, funcionari britànic
 Thomas Barclay (director d'universitat) (1792–1873), director de la Glasgow University
 Thomas Barclay (missioner) (1849–1935), missioner britànic a Formosa (Taiwan)
 Thomas Swain Barclay (1892–1993), professor de ciències polítiques a Stanford University
 Thomas Barclay (escriptor econòmic) (1853–1941), MP Partit Liberal britànic per Blackburn el 1910
 Thomas Barclay (ministre) (1792–1873), ministre en l'Església d'Escòcia i director de la University of Glasgow